Михновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михновка — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Россия 
 Михновка — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Михновка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Михновка — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Михновка — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.